Reflexivum může označovat:
 zvratné zájmeno
 zvratné sloveso